Бирилёв — русская фамилия.

Известные носители:
 Бирилёв, Алексей Алексеевич (1844—1915) — российский адмирал, морской министр.
 Бирилёв, Николай Алексеевич (1829—1882) — российский адмирал, герой Крымской войны.
 Бирилёв, Павел Андреевич — Георгиевский кавалер; мичман; 16 апреля 1904.